Lucile steht für:

 eine Namensvariante des Vornamens Lucia
 den Künstlernamen der britischen Modeschöpferin Lucy Christiana Duff Gordon (1863–1935)
 Lucile (Poem), eine Erzählung in Versen von Robert Bulwer-Lytton, 1. Earl of Lytton, veröffentlicht 1860 unter dem Pseudony Owen Meredith
 Lucile (Film), ein auf der Verserzählung basierender Film von 1912 mit Marguerite Snow and William Garwood
 Lucile (Oper), eine opéra comique von  André Grétry, uraufgeführt in Paris 1769

Siehe auch:
 Lucille